Cortenbach steht für

 Kasteel Cortenbach (Schloss Cortenbach), ein Schloss in der niederländischen Gemeinde Voerendaal
 Cortenbach (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht, das seine Ursprünge auf das Schloss Cortenbach zurückführt

Cortenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Johann von Cortenbach (1543–1557), Komtur der Kommende St. Ägidius in Aachen
 Johann von Cortenbach (1567–1580), Komtur der Kommende St. Ägidius in Aachen
 Leonhard Joseph von Lamberts zu Cortenbach (1686–1764), Bürgermeister von Aachen

Siehe auch:
 Kortenbach